«Confessions on a Dance Floor» — десятий студійний альбом американської співачки Мадонни. Випущений 15 листопада 2005 року лейблом Warner Bros.

На підтримку альбому відбувся сьомий світовий концертний тур Confessions Tour, під час якого був записаний, а згодом випущений концертний альбом The Confessions Tour.

Списки композицій

Бонус-треки

Посилання 
 Дискографія співачки на її офіційному сайті

Альбоми Мадонни